Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1938 se dispute à Berkeley du 8 au .

Simonne Mathieu remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancye Wynne.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nancye Wynne et Thelma Coyne.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1938
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1938
Octobre 1938